Радіа́льна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Радіальна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Радіальна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Радіальна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Радіальна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Радіальна вулиця — вулиця в місті Одеса.

Вулиці